Лагарри́г, Лаґарріґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1185 осіб у працездатному віці (15-64 років) 869 були активні, 316 — неактивні (показник активності 73,3%, у 1999 році було 74,7%). З 869 активних працювало 797 осіб (413 чоловіків та 384 жінки), безробітних було 72 (31 чоловік та 41 жінка). Серед 316 неактивних 94 особи були учнями чи студентами, 144 — пенсіонерами, 78 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 781 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1807,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лагарриг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн